General Luna puede referirse a:

Municipio de General Luna, en la provincia de Surigao del Norte.

 Banda musical femenina General Luna.